Steinebrück ist der Name folgender Orte:

 Steinebrück (Eifel), Ort in der Eifel beiderseits der deutsch-belgischen Grenze
 Steinebrück (Aachen), Stadtteil von Aachen